Cementerio Club puede referir a:

Cementerio Club, canción de Luis Alberto Spinetta, perteneciente a su disco Artaud (1972)
Cementerio Club, banda de rock peruana formada en 1996. Su nombre debe en homenaje a la canción de Spinetta.